Sevensmolen (Kaulille), een ronde stenen molen te Kaulille
Sevensmolen (Overpelt), een standerdmolen te Overpelt